Lathrop se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Amy Lathrop
 Earl W. Lathrop